Cooper Hill bezeichnet:

 Cooper Hill (Australien), Erhebung in Australien
 Cooper Hill (Missouri), Ort im US-Bundesstaat Missouri

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cooper Hill (Colorado)	
 Cooper Hill (Maine)	
 Cooper Hill (Massachusetts)	
 Cooper Hill (Cheshire County, New Hampshire)	
 Cooper Hill (Rockingham County, New Hampshire)	
 Cooper Hill (Cattaraugus County, New York)	
 Cooper Hill (Chemung County, New York)	
 Cooper Hill (St. Lawrence County, New York)	
 Cooper Hill (Rhode Island)	
 Cooper Hill (South Dakota)	
 Cooper Hill (Vermont)	
 Cooper Hill (Wisconsin)	
 Cooper Hill (Wyoming)